Мрочек — фамилия. Известные носители:

 Мрочек, Александр Геннадьевич (род. 1953) — белорусский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси.
 Мрочек, Вацлав Ромуальдович (1897—1937) — писатель, педагог, историк науки, профессор, один из ближайших сотрудников Н. А. Морозова по институту им. П. Ф. Лесгафта.
 Мрочек, Марчин (род. 1982) — польский танцор, певец, актёр театра и кино.
 Мрочек, Чеслав (род. 1964) — польский политик.

См. также 
 Мрочек-Дроздовский, Пётр Николаевич (1848—1930) — историк русского права, заслуженный профессор Московского университета.